Selmer (Tennessee), een plaats in de Verenigde Staten
 Selmer (bedrijf), een Franse fabrikant van muziekinstrumenten